АН:
 Скорочення: Академія Наук, наприклад АН УРСР

Ан 
 Назва серії літаків авіаконструктора Антонова, наприклад Ан-22, Ан-124.
 Ан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї
 Китайське ім'я
 Ан (ან) — перша буква грузинської абетки
 Ан — божество у шумерській міфології

Див. також 
Ан (прізвище)